I "Wallabies"  nazionale di "rugby a 15" dell' si recano per il tour Autunnale in Francia e Inghilterra

Risultati 

 1998